Королевская Галерея — художественная галерея в Букингемском дворце, доме британского монарха, в Лондоне. В ней выставляются произведения искусства из королевской коллекции (то есть произведения, принадлежащие королю или королеве «на доверии от нации», а не в собственности) постоянно обновляясь на основе ротации; галерея представляет около 450 работ.

Королевская Галерея находится в Западном крыле Букингемского дворца, на месте часовни разрушенной бомбардировкой во время второй мировой войны и впервые открыта в 1962 году. В течение следующих 37 лет она приняла более 5 миллионов посетителей, до тех пор, пока он не была закрыта в 1999 году до 2002 года на расширение, работы осуществлялись британским архитектором Джоном Симпсоном. Открытие галереи 21 мая 2002 года было приурочено к золотому юбилею Елизаветы II. Расширением добавлен портик дорического ордера и несколько новых комнат. Королевская Галерея открыта для общественности большую часть года.

Примечания

Ссылки 
 The Queen’s Gallery, Buckingham Palace on Royal Collection site

Резиденции британских монархов
Музеи Лондона
Художественные галереи
Букингемский дворец